Reinach ist ein geographischer Name

von Gemeinden:
 Reinach BL, Gemeinde im Bezirk Arlesheim, Kanton Basel-Landschaft
 Reinach AG, Gemeinde im Bezirk Kulm, Kanton Aargau

von Orten:
 Reinach (Friedrichshafen), Hof der Stadt Friedrichshafen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg

eines Bauwerks:
 Schloss Reinach, in Munzingen, kreisfreie Stadt Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg

eines Gewässers;
 Reinach (Seebach), linker Zufluss des Seebachs (zur Brettach) bei Rot am See, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Reinach ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Reinach (1883–1917), deutscher Philosoph, Phänomenologe, Sprachphilosoph sowie Rechtstheoretiker
 Adolph Reinach (1814–1879), deutscher Bankier und Abgeordneter 
 Adolphe Joseph Reinach (1887–1914), französischer Archäologe und Ägyptologe
 Albert Mayer-Reinach (1876–1954), deutscher Musikwissenschaftler, Musikpädagoge und Dirigent
 Albert von Reinach (1842–1905), deutscher Naturforscher, Bankier und Förderer der Wissenschaften
 Anna Reinach (1884–1953), Physikerin und Frau des Philosophen und Rechtstheoretikers Adolf Reinach
 Cobus Reinach (* 1990), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Elna Reinach (* 1968), südafrikanische Tennisspielerin
 Franz Konrad von Reinach († 1724), Ritter des Deutschen Ordens
 Hans Heinrich IX. von Reinach (1589–1645), kaiserlicher Feldzeugmeister, Kommandant der Festung Breisach und Gouverneur von Regensburg
 Hesso von Reinach (1234–1275/76), Aargauer Minnesänger
 Jakob Sigismund von Reinach-Steinbrunn (1683–1743), Fürstbischof von Basel
 Johann Konrad von Reinach-Hirtzbach (1657–1737), von 1705 bis 1737 Fürstbischof von Basel
 Joseph Reinach (1856–1921), französischer Journalist und Politiker
 Monica Reinach (* 1966), südafrikanische Tennisspielerin
 Salomon Reinach (1858–1932), französischer Archäologe, Philologe, Kunsthistoriker und Religionswissenschaftler
 Théodore Reinach (1860–1928), französischer Archäologe, Politiker, Numismatiker und Althistoriker

Siehe auch:

 Reinach (Adelsgeschlecht)